behaarde wespvlieg
 donkere wespvlieg
 echte wespvlieg
 kale wespvlieg